Dwielen ist der Name zweier Orte in Ostpreußen, die heute auf russischem bzw. litauischem Gebiet liegen:
 Dwielen (1938–1946: Meißnershof), Kreis Labiau, seit 1946 Fewralskoje (Kaliningrad, Polessk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Dwielen, Kreis Memel, seit 1945 Dvyliai, Dorf im Bezirk Klaipėda, Litauen